Alleanza Civica (Giordania)
 Alleanza Civica (Romania)
 Alleanza Civica di Serbia